Irene Ducas (1066 - 19 de febrero de 1133), emperatriz bizantina, esposa del emperador Alejo I Comneno, y madre de Juan II Comneno y de la historiadora Ana Comneno. 

Era hija de Andrónico Ducas y María de Bulgaria. Se casó con Alejo Comneno en 1078, cuando contaba sólo quince años. De este modo, su marido se aseguraba la alianza con la poderosa familia Ducas. Alejo accedió al trono en 1081, pero excluyó a Irene de la ceremonia de coronación, y la familia Ducas tuvo que intervenir para que fuese coronada en Santa Sofía por el Patriarca de Constantinopla. Los primeros años de su matrimonio se vieron enturbiados por la pública relación de su marido con María Bagrationi. Dio a luz a nueve hijos. En los últimos tiempos del reinado de Alejo I, apoyó como sucesor a Nicéforo Brienio, marido de Ana Comneno, pero fracasó en su intento.

Referencias 

The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991.
Ana Comneno, The Alexiad, trans. E.R.A. Sewter. Penguin Books, 1969.
Nicetas Choniates, O City of Byzantium: Annals of Niketas Choniates, trans. Harry J. Magoulias. Wayne State University Press, 1984.
Georgina Buckler, Anna Comnena: A Study. Oxford University Press, 1929.
Thalia Goumia-Peterson, "Gender and Power: Passages to the Maternal in Anna Komnene's Alexiad ", in Anna Komnene and Her Times, ed. Thalia Goumia-Peterson. Garland Publishing, 2000.
Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press, 1997.

Ascendencia 

  

Emperatrices consortes del Imperio bizantino del siglo XI
Emperatrices consortes del Imperio bizantino del siglo XII

Dinastía de los Ducas

Dinastía de los Comnenos
Dinastía Cometopulo